

Codici 
 FYT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Faya-Largeau (Ciad)

Persone 
 Jan Fyt – pittore, disegnatore e incisore fiammingo